Анти:

 анти- () — приставка, обозначающая противопоставление или противодействие
 ANTI- — американский лейбл звукозаписи
 Анти — неправильное прочтение имени египетского бога пустыни Немти
 Анти — собирательное название народов, проживавших на территории инкской провинции Антисуйу

См. также 
 Страницы, начинающиеся на «анти»